Юрий Михайлович Павлов:
 Павлов, Юрий Михайлович (1934—2007) — советский и российский философ, политолог и востоковед-индолог.
 Павлов, Юрий Михайлович (род. 1935) — советский и российский художник.
 Павлов, Юрий Михайлович (род. 1957) — российский литературовед и литературный критик, профессор КубГУ.